Abakar ist der Familienname folgender Personen:

 Abanga Abakar (* 1994), tschadischer Fußballspieler
 Abdoulaye Abakar, tschadischer Politiker
 Hussain Hassan Abakar (1947–2018), tschadischer Imam
 Ismail Doudai Abakar (* 2004), katarischer Sprinter
 Mahamat Issa Abakar (* 1984), tschadischer Fußballspieler
 Oumar Abakar (* 1979), tschadischer Fußballspieler